«Чёрное Рождество» () — американский cлэшер 2006 года, ремейк одноимённой картины. Премьера состоялась в Лос-Анджелесе 19 декабря 2006 года. В 2019 году вышел второй ремейк с тем же названием.

Действие фильма происходит за несколько дней до Рождества и рассказывает историю девушек из сестринского клуба, которых преследовали и убивали бывшие жители дома, сбежавшие из приюта и психиатрической клиники во время метели.

В декабре 2006 года перед премьерой фильм раскритиковали религиозные группы в связи с его специфическим содержанием, а также решение дистрибьютора выпустить фильм на Рождество в Соединённых Штатах. Мировая премьера состоялась в Великобритании 15 декабря 2006 года, и, несмотря на негативную реакцию со стороны некоторых религиозных организаций, премьера в США на Рождество добилась умеренного кассового успеха, хоть фильм позже и получил отрицательные отзывы.

Сюжет 
Уильям Эдвард Ленц родился с редким заболеванием печени, отчего его кожа приобрела желтоватый оттенок. Его мать ненавидит своего сына из-за его болезни. Она вместе с любовником убивает своего мужа, когда тот отказывается отпустить её. Билли находит свою мать и её любовника, когда те закапывали труп отца Билли. Убегая от них, Билли влез на чердак, где нерадивая мамаша и держала его много лет. Когда мисс Ленц безуспешно пытается зачать от любовника нового ребёнка и у них ничего не получается, она поднимается на чердак и совращает своего сына. Через 9 месяцев на свет появилась Агнесса. В канун Рождества восемь лет спустя Билли выбирается с чердака и уродует Агнессу, вырвав и съев её правый глаз, после чего жестоко убивает мать с отчимом. Его поймали и поместили в психиатрическую больницу. В канун Рождества 2006 года Билли выбирается из своей камеры, убив охранника и человека в костюме Санта Клауса, маскируясь под которого, выбирается незамеченным.

В это же время в женском клубе Дельта Альфа Каппа убивают одну из сестёр, Клер Кросби. На первом этаже девочки вместе с миссис Maк ищут потерянный подарок для Билли, так как сообщество находится в его доме. Тем временем сестра клуба Меган слышит мелодию феи Драже с чердака. Она идёт наверх, чтобы узнать, кто над ней смеётся. Поднявшись на чердак, она видит мёртвую Клер в кресле. Тут сзади на неё нападает убийца, надевает пакет на голову, наносит несколько ударов ёлочной игрушкой и вырывает глаза. В гостиной остальные девушки получают странные звонки без смысла. Девушки считают это шуткой, пока не получают второй аналогичный звонок. Взволнованная Келли проверяет, на месте ли Меган, но вместо этого находит Кайла, парня Келли, в её комнате, и девушки его прогоняют. Тем временем сестра Клер Ли приезжает, чтобы забрать Клер домой, но, не найдя её в комнате, начинает её поиск. Вдруг по всему дому выключается свет, хотя в доме напротив он горит.

Одна из девушек, Дана, спускается в подвал, чтобы повернуть рубильник. Она подвергается нападению и умирает после продолжительной схватки, когда преступник всадил ей садовые грабли в затылок. В гостиной опять раздаётся странный звонок, но на этот раз с телефона Даны. Девушки выходят на улицу в поисках Даны, когда замечают машину Евы по-прежнему припаркованной на улице, хотя Ева ушла недавно. Заглянув в машину, они находят её отрубленную голову. Хизер и миссис Мак решили ехать в ближайший полицейский участок за помощью, в то время как Келли, Ли, Мелисса и Лорен остаются в доме. Однако убийца слышит их разговор и убивает в машине Хизер, а мисс Мак от страха ударяется об дверцу гаража, на неё падает сосулька и пробивает ей голову. Увидев, что автомобиль не уехал, Ли и Келли решили пойти и проверить, оставляя Мелиссу в комнате с Лорен. Спустившись вниз, Келли и Ли замечают лужу крови, и на их крик из комнаты выбегает Мелисса. Она зовёт Келли и тут же подвергается нападению. Она падает на пол, убийца вырывает ей глаза и тащит на чердак. Келли и Ли вбегают в комнату Лорен и находят её с выколотыми глазами.

Тут в комнату заходит Кайл, уверяет их в своей невиновности и просит их уйти из дома. Тем не менее Келли и Ли, которые всё ещё надеются найти пропавших девушек, решают проверить чердак, так как это единственное непроверенное место в доме. Кайл решает лезть первым. Как только он открывает люк, ему на голову надевают пакет и затаскивают на чердак. Кайл дерётся с убийцей, но тот успевает всадить ему в голову рог стеклянного единорога. Келли и Ли поднимаются на чердак и видят, что убийца это Агнесса, дочь и сестра Билли. Она зажигает свечи, и подруги видят вокруг ёлки мёртвых Меган, Мелиссу, Еву и Клер. Ли проваливается вниз, и в то же время на чердак взбирается Билли. Во время борьбы Келли с Агнессой начинается пожар. Келли и Ли успевают убежать, а Агнесса и Билли горят в доме.

Финал 
Для проката в США и Великобритании были смонтированы разные версии фильмов, которые, помимо прочего, различались финалами. В российском прокате шла британская версия.
 Американский финал. В вестибюле больницы журналистка делает репортаж и сообщает, что Агнесса Ленц до недавнего времени тоже содержалась в психушке и откуда тоже сбежала. Тем временем в морге получивший небольшой ожог лица Билли приходит в себя, убивает патологоанатома и вскрывает мешок с Агнессой, которая тоже приходит в себя. Пока Келли проходит рентген, Агнесса появляется в её больничной палате и убивает Ли. Когда Келли возвращается в свою комнату, Агнесса спускается с межпотолочного пространства и нападает на неё, но Келли использует дефибриллятор, чтобы убить Агнессу. Мгновение спустя с потолка спускается Билли и гонится за Келли к лестнице. Они недолго сражаются, после чего Келли сталкивает Билли в пространство между лестницами, где он падает спиной на верхушку рождественской ёлки и умирает.
 Британский финал. Билли получает ожоги 3-ей степени почти всего тела и умирает на операционном столе. Ли вызывают на опознание трупа Агнессы. Вместо тела Агнессы в мешке оказывается её сестра Клер. Ли бежит в палату и видит Агнессу, которая ломает Ли шею. Когда Келли возвращается в свою палату, Агнесса нападает на неё, но Келли использует дефибриллятор и убивает её. Родители Келли забирают её домой.

В ролях

Финансовые показатели 
Фильм вышел в прокат в понедельник 25 декабря (на католическое Рождество) 2006 года в Соединённых Штатах и собрал  доллара в первый уик-энд. Общие сборы по всему миру составили  доллар, из которых  доллар фильм собрал в США.

Продажи фильма на DVD составили  доллар, что превысило выручку от театрального проката.

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм получил средний рейтинг 3,3 из 10 на основании 55 рецензий кинокритиков, удостоившись лишь 14 % свежих помидоров.
На агрегаторе Metacritic фильм получил средний рейтинг 22/100 на основании 17 обзоров.

Примечания

Ссылки 

Фильмы ужасов 2006 года
Ремейки фильмов ужасов
Фильмы об инцесте
Чёрное Рождество
Фильмы о студенческих братствах и объединениях
Фильмы Канады 2006 года
Фильмы США 2006 года
Фильмы ужасов Канады
Молодёжные фильмы ужасов США
Рождественские фильмы Канады
Рождественские фильмы США
Фильмы Dimension Films
Фильмы о дисфункциональных семьях
Фильмы о каннибализме
Фильмы MGM
Фильмы The Weinstein Company
Фильмы-слэшеры США